Hopkinton est le nom de plusieurs villes aux États-Unis :

 Hopkinton, au Massachusetts
 Hopkinton, en Iowa
 Hopkinton, au Rhode Island
 Hopkinton, dans l'état de New York
 Hopkinton, au New Hampshire

Homonymie de localités aux États-Unis